Thinking Out Loud – album di Frank Gambale del 1995
 Thinking Out Loud – album di Bonnie Pink del 2007
 Thinking Out Loud – album di Pamelia Kurstin del 2007
 Thinking Out Loud – singolo di Ed Sheeran del 2014